Senator – członek parlamentu, w Polsce członek Senatu
 Senator – budynek biurowy w Warszawie
 Senator – samochód osobowy produkowany przez amerykański koncern motoryzacyjny General Motors pod niemiecką marką Opel
 Senator – samochód osbowy firmy HSV
 Senator – węgierska grupa muzyczna
 Senator – album węgierskiej grupy muzycznej Senator